Rial (munteenheid), de munteenheid van Iran en meerdere landen op het Arabisch Schiereiland
Rial (Formule 1), een voormalig formule 1-raceteam uit Duitsland